Czarnia – fikcyjna planeta w komiksach DC Comics, ojczyzna Lobo

 W Polsce 

 Czarnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czarnia 
 Czarnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Kadzidło
 Czarnia– dawna gromada z siedzibą władz w Czarnii

Zobacz też: Czarnia Duża, Czarnia Mała